Imieniem Edwarda Śmigłego-Rydza nazwano następujące ulice w Polsce:

 Aleja Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Pułtusku
 Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza w Łodzi
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Krakowie
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Tarnowie
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Wasilkowie
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Połańcu
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego we Wrocławiu
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Bytomiu
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Częstochowie
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Sosnowcu
 Ulica Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Pionkach
 Ulica Marszałka Rydza-Śmigłego w Nysie
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Janowie Lubelskim
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Modlnicy
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Zielonej Górze
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Kobyłce
 Ulica Edwarda Rydza-Śmigłego w Markach
 rondo marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego w Grudziądzu

Zobacz także 
 Most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku
 Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie


Edward Śmigły-Rydz